Айо́н:

Персоналии 
 Айон, Густаво (род. 1985) — мексиканский баскетболист.
 Медина Айон, Хуан Мария (род. 1943) — испанский скульптор.
 Айон - перонаж, упоимнаемый в апокрифах

Топонимы 
 Айон — остров в Восточно-Сибирском море.
 Айон — гидрометеорологическая станция на острове Айон.
 Айон-Орос (Святой Афон).
 Айон (село) — чукотское село.
 Айон (коммуна) () — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Айон, иначе Эон — древнегреческое божество вечности.
 Айон: Башня Вечности — компьютерная игра.

Примечания